Выхованец Иван Романович (; 9 октября 1935, Колосовая –  ) — украинский , доктор филологических наук (1984), профессор (1989), член-корреспондент HAH Украины (1992), почетный профессор Волынского национального университета (2002).

Биография 
Окончил Львовский университет (1959).

Работал в Институте языкознания АН СССР (1967–1987), потом заведовал кафедрой украинского языка в  Луцком педагогическом институте (1987–1991). С 1991 года — в Институте украинского языка HAH Украины - заведующий отделом истории и грамматики украинского языка.

Научная деятельность 
Главные сферы научных интересов - синтаксис и морфология украинского языка, культура украинского языка, общая лингвистика.

Основные научные труды 
 «Современный украинский литературный язык. Синтаксис», 1972, в соавторстве.
 Предлоговая система украинского языка. – Киев, 1980.
 Грамматика украинского языка. – Киев, 1982. (в соавторстве)
 Семантико-синтаксическая структура предложения. – Киев, 1983. (в соавторстве)
 Система падежей украинского языка. – Киев, 1987.
 Части речи в семантико-грамматическом аспекте. – Киев, 1988.
 Очерки по функциональному синтаксису украинского языка. – Киев, 1992.
 Теоретическая морфология украинского языка Академическая грамматика украинского языка. - Киев, 2004. - ISBN 966-7671-60-7 (в соавторстве).
 Грамматика украинского языка. Синтаксис: Учебник. – Киев, 1993. - ISBN 5-325-00174-4
 Изучаем украинский язык. Расширенный курс: пособие. - 1993, 1996. (в соавторстве)
 цикл исследований "Граматическая структура украинского языка", премия им. И. Я. Франко, (1989).

Автор научно-популярных книг «В мире грамматики», 1987; «Тайна слова», 1990. Один из составителей «Словаря украинского языка» (т. 1-11, 1970-80) и словаря-справочника «Украинское литературное произношение и ударение» (1973). Работал также в области художественного перевода. Член редколлегии и один из авторов энциклопедии «Украинский язык» (2000, 2004).

Литература 
 н. Ф. Клименко. Выыхованец Иван Романович // Українська мова : энциклопедия             : ил. - ISBN 966-7492-19-2 . – С. 70.
 60-летие чл. -корр. HAH Украины И. Р. Воспитанника. «Вестник Нац. академии наук Украины», 1995, № 9-10;
 А.Загнитко. Концептуальные основы теоретической грамматики Ивана Воспитанника // Лингвистические студии, и. 7. Д., 2001.
 Выхованец Иван Романович // Выдающиеся личности украинского языкознания. Хрестоматия/ под общ. ред. Марины Навальной ; сост.: Татьяна Левченко, Татьяна Чубань. - Переяслав-Хмельницкий: «Издательство КСО», 2016. - С. 29-31. - ISBN 978-966-8906-57-2.

Ссылки 
 Некролог на сайте НАН Украины, 11.1.2021
 Биография // Энциклопедия современной Украины

Члены-корреспонденты НАН Украины
Выпускники Львовского университета
Родившиеся в Кременецком районе
Лингвисты Украины
Персоналии по алфавиту
Умершие в 2021 году
Умершие 9 января
Родившиеся в 1935 году
Родившиеся 9 октября